A Copa do Brasil Sub-17 de 2018 foi a sexta edição desta competição futebolística de categoria de base organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Foi disputada por 32 equipes entre os dias 2 de outubro e 21 de dezembro. O clássico Fla-Flu, por sua vez, protagonizou a decisão. O Flamengo, após um empate na primeira partida, venceu o rival pelo placar mínimo e conquistou o título. O feito, no entanto, foi ressaltado devido as adversidades que a equipe precisou superar. O elenco do Flamengo havia sido acometido por um surto de caxumba nas vésperas da finalíssima. O técnico Phelipe Leal valorizou a disposição dos jogadores.

Formato e participantes
A CBF divulgou o regulamento e a tabela detalhada da Copa do Brasil Sub-17 em 12 de setembro de 2018. O torneio foi disputado em cinco fases eliminatórias. Os participantes foram os vinte integrantes da primeira divisão nacional e os doze melhores colocados da segunda divisão nacional da temporada passada.

Resumo
A Copa do Brasil Sub-17 de 2018 teve início em 2 de outubro, quando cinco jogos foram realizados às 15 horas. Na ocasião, os visitantes não conseguiram a classificação antecipada. Os demais jogos foram disputados no dia seguinte e terminaram com as classificações de Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Os jogos de volta foram realizados na semana seguinte e classificaram América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco da Gama e Vitória. Por sua vez as oitavas de final ficaram marcadas pelo desequilíbrio técnico: Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo avançaram com amplas vantagens nos placares agregados. No entanto, metade dos confrontos desta fase foram mais equilibrados.

Os jogos das quartas de final foram realizados entre 30 de outubro e 8 de novembro. No primeiro confronto a ser decidido, o Fluminense não encontrou dificuldades para eliminar o Corinthians. Flamengo e Santos avançaram após uma vitória e um empate, enquanto o Palmeiras eliminou o Vasco da Gama nas cobranças de pênaltis. Já as semifinais foram disputadas por confrontos entre cariocas e paulistas, com os clubes do Rio de Janeiro saindo vitoriosos.

Originalmente, a CBF planejou um sorteio para definir o mando de campo da final; contudo, a decisão entre Flamengo e Fluminense facilitou a escolha do Maracanã como sede das duas partidas. A primeira partida foi disputada em 7 de dezembro e terminou empatada. Já o segundo jogo foi adiado em dez por requerimento do Flamengo, pois o elenco de jogadores havia sido acometido por um surto de caxumba. Um segundo pedido de adiantamento foi negado pela organização. A última partida do torneio foi disputada em 21 de dezembro e acabou sendo vencida pelo Flamengo, com um gol marcado por Reinier. No término da partida, dois jogadores do Fluminense foram expulsos. O jogo, inclusive, terminou numa confusão entre os jogadores das duas equipes.

Resultados
Os resultados das partidas da competição estão apresentados no chaveamento abaixo. Com partidas de ida e volta, as equipes mandantes da primeira partida estão destacadas em itálico e as vencedoras do confronto, em negrito. Conforme preestabelecido no regulamento, o resultado agregado das duas partidas definiram quem avançou à fase seguinte, com exceção da primeira fase, que possibilitou à agremiação melhor colocada no ranqueamento nacional a possibilidade de dispensar o segundo jogo caso vencesse a primeira partida por dois ou mais gols de diferença. Assim, as 32 equipes iniciais foram a cada fase reduzidas à metade até a final, que foi disputada entre Flamengo e Fluminense e vencida pela primeira equipe, que se tornou campeã da edição.

Ligações externas
 
 
 
 

Copa do Brasil de Futebol de 2018
Copa do Brasil de Futebol Sub-17